Туффа́й () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 520 км на південь від Парижа, 85 км на північний захід від Тулузи, 38 км на північний захід від Монтобана.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 146 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 328,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Туффай на сайті французького Національного інституту географії
 Туффай на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Туффай на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Туффай на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Туффай на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Тарн і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Тарн і Гаронна